En Pologne, Śmieszkowo peut désigner :

 Śmieszkowo, village de la voïvodie de Grande-Pologne,
 Śmieszkowo, village de la voïvodie de Lubusz,
 Śmieszkowo, village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale.